Retiro kan syfta på följande:
 Retiro – ett släkte spindlar

Geografi

Argentina 

  Retiro, stadsdel i Buenos Aires,

Chile 

 Retiro (kommun), Región del Maule, Provincia de Linares,

Colombia 

 Teruel (ort), Huila, 
 El Retiro (ort i Colombia, Antioquia), 
 Retiro, Antioquia – kommun, Antioquia,

Spanien 

 Retiro, Madrid, distrikt, 
 Retiroparken

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar